Le tournoi de Louisville est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1971, classée en catégorie WT Pro Tour, se dispute du 14 au .

Billie Jean King remporte le simple dames. En finale, elle bat Rosie Casals.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Judy Tegart-Dalton et Françoise Dürr.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Louisville
 Saison 1971 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

Louisville
Louisville
Tennis aux États-Unis en 1971
Tennis en septembre 1971